

Россмор — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Россмор — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі